Новопетропавловка + название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новопетропавловка — бывшее название села Каражар Атбасарского района Акмолинской области.

Россия 
 Новопетропавловка — село в Гайском районе Оренбургской области.

См. также 

 Новопетропавловское